Seraincourt (Ardennes)
 Seraincourt (Val-d'Oise)